Пара Лизель Хубер / Лиза Реймонд — победительница турнира. В полуфинале ими переиграны прошлогодние чемпионки — Флавия Пеннетта и Жисела Дулко.

Общая информация 
Образованная перед началом европейского грунтового сезона-2011 пара Лиза Реймонд / Лизель Хубер выиграла свой первый совместный турнир. До конца года американки выиграют ещё три соревнования и завершат сезон первой парой мира.

Хубер впервые выигрывает матч за титул из-за неявки соперниц; у Реймонд это третья такая победа.

Посев 
Первые четыре сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Титул)
  Виктория Азаренко /  Мария Кириленко (Финал, отказ)

<li>  Саня Мирза /  Елена Веснина (Первый раунд)
<li>  Пэн Шуай /  Чжэн Цзе (Отказ)<li>  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)
<li>  Чжань Юнжань /  Анастасия Родионова ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2011